SMS „Blücher” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty niemieckiej Cesarskiej Marynarki Wojennej; pochodzi od nazwiska pruskiego feldmarszałka Gebharda Leberechta von Blüchera:
 SMS „Blücher” – korweta typu Bismarck z lat 1879–1908
 SMS „Blücher” – krążownik pancerny z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 „Blücher” – niemiecki krążownik ciężki z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich